Исянбаев () — башкирская фамилия. Известные носители:

 Исянбаев, Мазгар Насипович (род. 1936) — экономист, доктор экономических наук, профессор.
 Исянбаев, Юмабай Мутигуллович (1891-1943) — советский башкирский народный музыкант-кураист, Народный артист БАССР.